Николай Титков:
 Титков, Николай Дмитриевич (род. 2000) — российский футболист.
 Титков, Николай Иосафович (1904—1987) — советский экономист.